Рейнланд ():
 Рейнская область — историческая область по среднему течению Рейна.
 Рейнская провинция — бывшая провинция исторического государства Пруссия.
 Райнланд — краевой союз в земле Северный Рейн-Вестфалия в Германии.
 «Рейнланд» — немецкий линейный корабль времён Первой мировой войны.